Riosucio (Caldas), gemeente in het Colombiaanse departement Caldas
 Riosucio (Chocó), gemeente in het Colombiaanse departement Chocó